Тальяферри () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Тальяферри, Марио (1927—1999) — итальянский прелат и ватиканский дипломат. Архиепископ.
 Тальяферри, Эрнесто (1889—1937) — итальянский музыкант и композитор.